Rayfield steht für:

 Rayfield (Vergaser), ehemalige US-amerikanische Vergasermarke für Motorfahrzeuge 
 Rayfield Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Rayfield ist der Familienname folgender Personen:
 Donald Rayfield (* 1942), britischer Linguist
 Emily Rayfield, britische Paläontologin
 Lee Rayfield (* 1955), britischer Geistlicher, Bischof von Swindon
 Wallace Rayfield (1874–1941), US-amerikanischer Architekt

Siehe auch:
 Rayfiel
 Ray Field